Мале́тин — русская фамилия (женская форма Мале́тина) и топоним.

Известные носители 
 
 Малетин, Галактион Дмитриевич (1883—1919) — комиссар просвещения Бийска и Бийского уезда.
 Малетин, Игорь Андреевич (род. 1950) — советский яхтсмен, тренер России по парусному спорту.
 Малетин, Николай Павлович (род. 1937) — российский востоковед, специалист в области международных отношений.
 
 Малетин, Роман Сергеевич (род. 1984) — российский спортсмен (подводный спорт).
 Малетин, Сергей Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.

Малетина 
 Малетина, Раиса Леонтьевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Топоним 
  — село в Чехии в районе Шумперк Оломоуцкого края